Cerrillos (Chile), cidade
 Cerrillos (departamento), na Argentina
 Cerrillos (Salta), cidade na Argentina

Desambiguações de topônimos